«Better Be Good to Me» () — песня, написанная Никки Чинном, Майком Чепменом. Первыми исполнителями песни стали группа Spider в 1981 году, участница которой, , также поучаствовала в написании песни.

В 1984 году песню записала для своего пятого студийного альбома Private Dancer Тина Тёрнер. Песня в исполнении певицы стала большим хитом в США, заняв пятую строчку в чарте Billboard Hot 100 и шестое место в чарте R&B/Hip-Hop. В 1985 году песня получила премию «Грэмми» в категории «Лучшее женское вокальное рок-исполнение».

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Использование в медиа 
 Песня была включена в саундтрек к сериалу «Полиция Майами».

Примечания

Ссылки 



Песни 1981 года
Песни Тины Тёрнер
Синглы Capitol Records
Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное рок-исполнение
Песни дэнс-рока